Under Oath – cortometraggio del 1915 diretto da James W. Horne
Under Oath – film del 1922 diretto da George Archainbaud
Under Oath – film del 1997 diretto da Dave Payne